Pindall ist der Name von

 James Pindall († 1825), US-amerikanischer Politiker
 Xenophon Overton Pindall (1873–1935), US-amerikanischer Politiker
 Pindall (Arkansas), einer Stadt in den Vereinigten Staaten